

Ludzie 
 Bob Marley – jamajski muzyk wykonujący reggaeCzłonkami rodziny Boba Marleya, których działalność została odnotowana są:
 Rita Marley – piosenkarka
 Cedella Marley Booker – piosenkarka i pisarka, matka Boba Marleya
 Cedella Marley – muzyczka i projektantka mody
 Damian Marley – muzyk reggae
 Julian Marley – muzyk reggae
 Ky-Mani Marley – muzyk reggae
 Norval Marley – ojciec Boba Marleya
 Rohan Marley – gracz futbolu amerykańskiego
 Stephen Marley (muzyk) – syn Boba Marleya
 Ziggy Marley – muzyk reggae
 Stephen Marley (writer) – brytyjski autor i projektant gier
 Alejandro Wiebe – nazywany Marley, argentyński prezenter
 Marley Marl – producent hip-hopowy
 Marley Shelton – amerykańska aktorka

Miejsca 
 Marley (Dover) – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Marley (Maidstone) – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)

Inne 
 Marley – film dokumentalny o Bobie Marleyu z 2012 roku